Driewegen est un village de la commune néerlandaise de Borsele (Zélande)
 Driewegen est un hameau de la commune néerlandaise de Terneuzen, à l'ouest de Biervliet (Zélande)
 Driewegen, est un ancien hameau de la commune néerlandaise de Terneuzen, aujourd'hui un quartier de la ville de Terneuzen (Zélande)

Homonymie de toponyme